Manille steht für:

 Manille (Kartenspiel), ein spanisch-französisches Kartenspiel
 Manille (Währung), eine historische Währung in Westafrika

Siehe auch:
 Manilla
 Manila (Begriffsklärung)